Zeising steht für:

 eine kurze Leine, die zum Zusammenbinden oder Sichern von Segeln oder anderen Ausrüstungsteilen genutzt wird, siehe Liste seemännischer Fachwörter (N bis Z)#Z

Zeising ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Zeising (1810–1876), deutscher Autor
 Gert Zeising (* 1936), deutscher Richter und Grafikdesigner
 Heinrich Zeising († um 1610), deutscher Ingenieur

 Walter Zeising (1876–1933), deutscher Graphiker und Maler